«Берегись, дама!» — художественный фильм режиссёра Карен Артур, триллер.

Фильм имеет и другие название — «Леди в опасности» и «Леди, берегись».

Сюжет 
Главная героиня фильма — Катя Ярно, девушка, которая работает оформителем витрин в американском городе Питтсбург. Катя увлечена своими сексуальными фантазиями — это проявляется и в её работе оформителя: многие мужчины тянутся к её витринам.

Но среди них и маньяк-психопат Джек Прайс. Он начинает следить за девушкой, а через некоторое время следуют и его телефонные звонки с угрозами. Однажды когда Катя возвращается домой после встречи с одним журналистом, с которым у неё завязался роман, она к своему удивлению находит у себя дома Джека Прайса…

В ролях 
 Дайан Лейн — Катя Ярно
 Майкл Вудс — Джек Прайс
 Коттер Смит — Мак Одэлл
 Питер Неварджик — Лайнел
 Эдвард Пенн — мистер Тайер
 Тайра Феррелл — Нэн
 Дэвид Крэвфорд — отец Кати
 Дон брокетт — Локсмит
 Рэй Лэйн — доктор
 Клейтон Хилл — первый полицейский офицер
 Бинго О'Мэллей — человек в окне
 Вивека Линдфорс

Ссылки 
 
 
 
 «Берегись, дама!» на сайте ВидеоГид

Фильмы-триллеры США
Фильмы Карен Артур
Независимые фильмы США
Фильмы 1987 года